Примыкание

 Примыкание — разновидность подчинительной синтаксической связи
 Примыкание — артикуляционная особенность, влияющая на слогораздел в речи
 Примыкание — посёлок в Грозненском районе Чечни.
 Примыкание — железнодорожная станция Приволжской дороги в Саратовском узле